Die 43. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
   43. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  43. Division (Königreich Italien)
  43. Division (Japanisches Kaiserreich)
  43. Landwehr Infanterietruppendivision (ab 1917 43. Schützendivision), Verband der k.k. Landwehr
  43. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  43rd (Wessex) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  43. Division (Nordkorea)
  43rd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  43. Schützendivision (Sowjetunion), 1924/25 aufgestellt, 1941–1944 an der Leningrad-Front
  43. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  43. Kavallerie-Division (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  43. Panzer-Division (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  43d Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern